Села в Україні:
 Воловиця — Закарпатська область, Іршавський район
 Воловиця — Чернігівська область, Борзнянський район
Інше:
 Воловиця — гора у місті Кременець.